Kastanie steht für:

 Pflanzen und Früchte der Gattung Kastanien
 insbesondere in Europa die Edelkastanie (Esskastanie)
 Pflanzen und Früchte der Gattung Rosskastanien
 insbesondere in Europa die Gewöhnliche Rosskastanie
 eine Hornbildung an den Beinen von Pferden, siehe Kastanie (Pferd)
 Kastanie (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Siehe auch:
 Castagne
 Wasserkastanie
 Wassernuss, wird gelegentlich auch als „Wasserkastanie“ bezeichnet